Суперкубок Туреччини з футболу 1982 — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 червня 1982 року між чемпіоном Туреччини «Бешикташом» та володарем кубка Туреччини «Галатасараєм».

Матч

Деталі

Посилання 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1982
Туреччина
1982 у турецькому спорті